Karl Krauß oder Karl Krauss ist der Name folgender Personen:

* Karl von Krauß (1789–1881), österreichischer Beamter und Politiker
 Karl Krauss (1846–1876), deutscher Maler
 Karl Krauß (1859–1906), deutscher Bildhauer und Hochschullehrer
 Karl Ludwig David von Krauß (1797–1886), deutscher Domänendirektor, Landtagsabgeordneter

Siehe auch:
 Carl Heinrich Krauß (1812–1849), deutscher Mathematiker und Pädagoge
 Karl Kraus (Begriffsklärung)